Бори́с Гера́симов:
 Герасимов, Борис Георгиевич (1872—1938) — русский учёный-краевед, священник.
 Герасимов, Борис Сергеевич (1913—1986) — советский футболист, тренер.